Дивани-Хикмет () — азербайджанское литературное общество, основанное Мирза Шафи Вазехом в Гяндже в 1820-х годах.

История 
Изначально такие поэты, жившие в Гяндже, как Мирза Мухаммедтагы, Мирза Мехди Наджи, Шейх Ибрагим Гюдси, Ага Исмаил Зябих, Хаджи Сеид Зиядханзаде, собирались у Мирза Шафи Вазеха и проводили различные дискуссии о науке и поэзии. Однако общество не имело какого-либо именования. Название «Дивани-Хикмет» произошло от темы занятий и медресе, где преподавал Вазех. Собрания общества начинались с того, что Мирза Шафи читал стихотворение, а остальные с ним состязались. Иногда участники группы собирались дома друг у друга, а затраты оплачивал хозяин. В 1850 году Мирза Шафи Вазех переезжает в Тифлис и там продолжает деятельность общества. В Гяндже же группой начинает руководить Мирза Мехди Наджи. «Дивани-Хикмет» находит широкую популярность среди масс и его деятельность распространяется и в других городах: Шеки, Шуша, Шемахы, Губа, Тебриз и Ардебиль. Такие известные поэты и учёные, как Мирза Юсиф Видади, Мирза Яхья Музтар, Фазил-хан Шейда, Зикри Ардебили, приходили состязаться с членами общества.

Среди участников был также юный Мирза Фатали Ахундов. «Дивани-Хикмет», в отличие от других литературных обществ, носил не только литературный, но и философский характер. В нём шло соревнование за лучшие стихотворения. Одновременно там поднимались и обсуждались философские вопросы. После читки стихотворения каждый из членов общества высказывал свое мнение, а потом начинались оживленные споры. Аббасгулу-ага Бакиханов также был его активным участником. Немецкий ученый и поэт Фридрих Боденштедт, который был активным участником группы, описывал споры между Бакихановым и Вазехом: «Горячие и частые споры, возникавшие между ними, приводили их в радостное возбуждение. Каждый из них, приводя примеры из Корана и Саади, Хафиза, Физули, старался доказать другому, что эти корифеи литературы являются живым олицетворением всей мудрости на земле. Между ними часто происходило состязание в чтении чужих и собственных стихов. Во время споров каждая мысль сопровождалась цитатой из стихов. К сожалению, споры между ними становились такими горячими, что я не успевал записать что-нибудь связное».Русские, грузинские, польские и другие общественные деятели в Тифлисе часто приходили на собрания общества, обсуждали и дискутировали восточную литературу. Среди них были Иван Григорьев, Иван Сливицкий, Лазарь Будагов, Иосиф Мамецевин и Георг Розен. Общество прекратило свою деятельность в Тифлисе после смерти Мирза Шафи Вазеха, а в Гяндже — после смерти Мирза Мехди Наджи.

Участники 
 Мирза Шафи Вазех
 Мирза Мехди Наджи
 Шейх Ибрагим Гюдси
 Ага Исмаил Зябих
 Хаджи Сеид Зиядханзаде
 Хаджи Абдуллах
 Молла Абдуллах
 Молла Аббас Шёля
 Аббасгулу-ага Бакиханов
 Мирза Хасан Ордубади
 Мирза Мухаммедтагы
 Мирза Фатали Ахундов
 Мирза Яхья Музтар
 Мирза Юсиф Видади
 Хаджи Юсиф Гане
 Фридрих Боденштенд
 Иван Григорьев
 Иван Сливицкий
 Лазарь Будагов
 Иосиф Мамецевин
 Георг Розен

Примечания

Литература 
 

Литературные группы Азербайджана
Литература на азербайджанском языке
Литературные кружки